

События 

 Вторжение Вильгельма Завоевателя в Шотландию. Мир в Абернети между Англией и Шотландией. Малькольм выдаёт Англии Эдгара Ателинга, которого Вильгельм наделяет поместьями.
 Победа Альфонса VI, короля Леона, над своими братьями. Убийство Санчо II.
 Альфонсо VI Храбрый вновь объединил под своей властью королевства Леон и Кастилию.
 Взятие Робертом Гвискаром Палермо.
 Влияние на Михаила Дуку захватил евнух Никифор.
 Гражданская война в Византии. 4 августа — убийство Романа Диогена.
 1072—1089 — царь Грузии Георгий II.
 Война Караханидов с сельджуками за Термез и Балх, которые остались у сельджуков.
 1072/3 — Алп-Арслан убит во время похода на Бухару.
 1072—1092 — султан Сельджукидов Мелик-шах I.
 1072—1127 — король Вьетнама Ли Нян Тонг. Проводились первые конкурсные экзамены. Создана Придворная академия. Канцлер Ле Ван Тхинь. Полководец Мук Тхан.
 Принятие Правды Ярославичей, вошедшей в состав Русской Правды
 образование Анийского эмирата Шеддадидов в Армении

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1072 году
 Амир Муиззи

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1072 году
 Стиганд
 Дамиани, Пётр
 16 марта — Адальберт, архиепископ гамбургский и бременский, один из регентов при малолетнем императоре Генрихе IV, затем один из его советников (род.ок.1000)
 15 декабря — Алп-Арслан Мухаммед ибн Дауд, султан государства Сельджукидов с 1063. (род. 1029)

См. также